Jméno Árón má více významů

 Árón (prorok) – starozákonní prorok, bratr Mojžíše
 Árón (rostlina) – rod jednoděložných rostlin z čeledi árónovité
 Árón – varianta mužského jména Áron 
 Aron – pokémon, postavička z japonských videoher, anime seriálu, sběratelské karetní hry a z komiksu (Manga)
 Áron (syn Mosiášův) – postava v Knize Mormonově

Občas se vyskytují i další fonetické varianty jména, především Áron, a to jak u proroka, tak u rostliny. Méně často se vyskytuje Aron a Arón. Jméno pokémona Aron se píše vždy bez čárek.